Marin Honda (en ;  née le  à Kyoto) est une patineuse artistique japonaise, qui concourt en individuel. Elle est championne du monde juniors 2016 et vice-championne du monde junior 2017.

Biographie

Carrière sportive 
Lors de la saison 2015/2016, elle obtient la médaille de bronze à la finale du Grand Prix Junior et remporte les championnats du monde juniors.

Lors de la saison 2016/2017, elle obtient la médaille de bronze au championnat national junior et la médaille d'argent au championnat du monde junior.

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en août 2001
Naissance à Kyoto